Richersdorf ist der Name folgender Orte:

 Richersdorf (Eisleben), Wüstung in Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Richersdorf (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich